Полицейская больница — медицинское учреждение, открытое в 1844 г. по инициативе Федора Петровича Гааза для бесприютных, заболевших на улице. Москвичи называли её Гаазовской.

Исторический адрес 

Больница располагалась по адресу: Малый Казенный переулок, 5.

Здание 

Здание Полицейской больницы было построено для графа В. С. Нарышкина в конце XVIII— начале XIX вв. Архитектор неизвестен, считается, что он был учеником М. Ф. Казакова. до 1843 г. в усадьбе находился Ортопедический институт Воспитательного дома, который купил здание у его второго владельца П. Н. Ивашева. Полицейская больница Гааза открылась здесь в 1844 г.

Во дворе больницы сейчас находится памятник Ф. П. Гаазу скульптора Н. А. Андреева, который был установлен в 1909 г.

История 

При жизни Гааза в ней лечилось около 30000 больных с самого дна улиц: бедняки, сбитые экипажами, люди с обморожениями, голодающие, беспризорники. Гааз обязательно сам обходил всех пациентов. Больница помогала нуждающимся всем, чем могла: устраивала проезд до дома для приезжих из других городов, отправляла старых и немощных в богадельни, искала новые семьи для беспризорников.

У больницы не было государственного финансирования, содержать её помогали благотворители. Врач Гааз отдавал на нужды больницы все свои деньги, а сам жил в нищете. Помощь слабым и обездоленным была смыслом его жизни. С каждым годом число пациентов увеличивалось, и Гааз пытался получить денежную помощь со стороны города.

В 1910 г. Полицейская больница была переименована в честь Александра III, и с тех пор получила простонародное название — «Александровка». После 1917 г. она стала Красносоветской. С 1920 г. здесь был Институт инфекционных болезней имени И. И. Мечникова, в 1924—1959 гг. в здании больницы находился Институт гигиены труда и профзаболеваний. С 1959 г. в главном доме размещается НИИ гигиены детей и подростков сначала АМН СССР, а теперь РАМН.

Примечания 

Организации, основанные в 1844 году
Больницы Российской империи
Бывшие больницы Москвы
История Басманного района
Общественные здания Басманного района
Московский воспитательный дом
Благотворительные организации Российской империи